Ambleville puede referirse a: 

 Ambleville, comuna de Charente.
 Ambleville, comuna de Valle del Oise.